Кши́ва () — названия населённых пунктов и географических объектов в Польше.

Населённые пункты 
 Кшива (гмина Бельск-Подляский) — село в Подляском воеводстве;
 Кшива (гмина Новогруд-Бобжаньский) — село в Любушском воеводстве;
 Кшива (гмина Сендзишув-Малопольски) — село в Подкарпатском воеводстве;
 Кшива (гмина Сенкова) — село в Малопольском воеводстве;
 Кшива (гмина Суховоля) — село в Подляском воеводстве;
 Кшива (гмина Хойнув) — село в Нижнесилезском воеводстве;
 Кшива (гмина Ясёнувка) — село в Подляском воеводстве;

Река 
 Кшива (река) — река в Западно-Поморском воеводстве.